Thomas Dowdall est un nom pouvant désigner:

 (mort c. 1492), juge irlandais
 (1870-1942), homme politique irlandais

Voir aussi

Dowdall, Thomas